Cardigan – tipo di maglione
Cardigan – città del Galles
Cardigan – film del 1922 diretto da John W. Noble
Cardigan – singolo di Taylor Swift del 2020